Города Туркменистана: По состоянию на 1 января 2014 года в Туркменистане было 24 города. После административно-территориальных реформ 2016 года число городов увеличилось до 47. На 1 января 2018 года количество городов в Туркменистане было уже 51.

Список городов Туркменистана

Бывшие города

Карта 
 
Легенда карты:
  Столица Туркменистана
  Центры велаятов
  Прочие города

См. также 
 Посёлки Туркменистана

Примечания 

 
Туркменистан
Города